Любовне кафе? () — комедійна романтична яой-манґа, намальована манґакою під псевдонімом «Камо Набако», про кохання хлопця двох хлопців, що працюють разом.

Сюжет по частинах

Love Cafe? 
Студент Міва відґукується на шанс працювати в елітному ресторані. Навчаючись у сувороґо Хімекури важко, але Міва захоплюється елегантний офіціанта і ігнорує чутки, що Хімекура є любителем власника. Але випадково свідками ніжний момент між ними має наслідки для Міва він ніколи не припускав...

Love Cafe –36.5˚C– 
Нобунага любить красиві речі і регулярного Юї клієнта та його погляд. На жаль Юї не любить все, що Нобунага рекомендує. Може Нобунага отримати схвалення Юї...?

Love Cafe 
Короткий сиквел. Хімекура покидає з Юї і вони добре виглядають разом. Що Нобунага і Міва будуть робити?

The Window Cleaner and the Director 
Студент стає очисником заднього скла автівок, і його неповний робочий день під час свого літнього відпочинку для його хобі, під час закордонних поїздок. Він кидається в очі одному молодому генеральному директору у вікні авто, той раптом запрошує його на співбесіду, але він виявляється насильно заманутим в обійми директора Тсунагі Кейіті!

Alice and Daikichi 
У Дайкіті є собака, яка ходить пропонувати плюшевого кролика Еліс щодня...

Персонажі 
 Міва — студент, карі очі і волосся.
 Хімекура — офіційант зі стажем. Чорне волосся. Високий.

Див. також 
 Hana Koi
 Anata no Jinsei Hikiukemasu!
 Love doesn't come in the first night
 Яой

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga» 
 Манґа на сайті «mangafox.me»  
 Манґа на сайті «www.mangaupdates.com»  

Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Камо Набако